Флаг муниципального образования Староминский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 июня 2006 года и 28 июня 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2386.

Описание 
«Флаг Староминского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба района в жёлтом, белом, зелёном и чёрном цветах».

Фигуры представляют собой семь белых восьмиконечных звёзд, образующих созвездие Малой Медведицы, расположенное Полярной звездой вверх, причём она — больше прочих. Внизу — жёлтая зубчатая, сложенная из глыб, стена с открытыми воротами, заполненными зелёным цветом и имеющими чёрные створы, кольца и скрепы которых жёлтые, и с четырьмя чёрными бойницами; из-за стены выходят две подобные ей башни.

Обоснование символики 
Флаг Староминского района языком символов и аллегорий отражает исторические и природно-географические особенности района.

Станица Староминская возникла в 1794 году в числе первых сорока куреней Черноморского казачьего войска, образованных здесь для охраны южных границ государства. Об этом на флаге говорит изображение крепостной стены.

Староминский район считается северными воротами Краснодарского края, через его территорию проходит целый ряд авто и железнодорожных магистралей, центр района — станица Староминская — является крупным транспортным узлом.

Эти особенности района аллегорически отражены на флаге открытыми крепостными воротами и изображением созвездия Малой медведицы с Полярной звездой, указывающей путь на север.

Зелёный цвет поля за воротами крепостной стены символизирует плодородную Кубанскую равнину и развитое здесь сельское хозяйство.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, на флаге района также указывает на водные ресурсы.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, жизненной энергии и солнечного тепла.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, вечности бытия.

Примечания